Островня — топоним в России:
 Островня — деревня в Марёвском районе Новгородской области;
 Островня — деревня в Гдовском районе Псковской области, городское поселение «Гдов».

 Островня — река в Одинцовском районе Московской области;
 Островня — река в Себежском районе Псковской области, приток Идрицы (бассейн Великой);

 Островня (Островно) — озеро в Бежаницком районе Псковской области;
 Островня (Островно) — озеро в Усть-Долысской волости Невельского района Псковской области;
 Островня (Островно III) — озеро в Мостищенской волости Себежского района Псковской области.

См. также 
 Островно